Oeirensi – abitanti di Oeiras (Brasile)
Oeirensi – abitanti di Oeiras do Pará